Бонак може да се односи на:

 Бонак (Арјеж), насељено место у Француској, у департману Арјеж
 Бонак (Кантал), насељено место у Француској, у департману Кантал
 Бонак Иразен, насељено место у Француској, у департману Арјеж
 Бонак ла Кот, насељено место у Француској, у департману Горња Вијена